Hitersttjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Hitersttjärnen, Ångermanland, sjö i Sollefteå kommun, 
Hitersttjärnen, Västerbotten, sjö i Vindelns kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn